Preston Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Preston Farm (Colorado), ID-Nr. 01000489
 Preston Farm (Tennessee), ID-Nr. 71000837